La Ruta Nacional 40 puede referirse a .

 Ruta nacional 40, carretera en Argentina.
 Ruta Nacional 40, carretera en Colombia.
 Ruta Nacional 40A, carretera en Colombia.